Nom d'alguns patriarques de Constantinoble:
 Nicèfor Cal·list, autor d'Historia Ecclesiastica, i Tzetzes als Commentaries
 Cal·list I, patriarca el 1350–1354 i 1355–1363.
 Cal·list II, patriarca el 1397
 Gai Juli Cal·list, llibert de Calígula i ministre de Claudi